Анна Мария Ни́льссон (; родилась 13 мая 1983 года в Эстерсунде, Швеция) — шведская биатлонистка. Призёр этапов Кубка мира, призёр чемпионата мира среди военнослужащих 2005 года в командной гонке на 7,5 км и гонке патрулей на 15 км.

Общая информация 
Старший брат Анны Марии — Маттиас — также член шведской биатлонной сборной..

Спортивная карьера 
Анна Мария стала заниматься биатлоном в 2000 году. Через два года состоялся дебют шведки в соревнованиях IBU, однако быстро закрепиться в команде в кубке мира не удаётся и она длительное время участвует то в мировых, то в европейских соревнованиях, периодически показывая то в том, то в другом кубке результаты на уровне биатлонистов, регулярно попадающих в очковую зону.

В сезоне-2006/07 Анна Мария окончательно закрепляется в шведской команде Кубка мира. Через год приходят первые крупные успехи — в рамках этапа в Поклюке Нильссон впервые в карьере и сразу дважды финиширует в Top10 в личных гонках. После этого результаты шведки становятся чуть стабильнее, но финиши на подобных позициях остаются большой редкостью: так следующий финиш в Top10, ставший параллельно первым подиумом, удалось совершить лишь через четыре года — в Эстерсунде.

С 2002 года Анна Мария всё чаще привлекается в эстафетную команду на крупнейших стартах. Несмотря на не самую лучшую беговую выносливость Нильссон и периодически случающиеся у неё провалы на стрельбы, шведки периодически финишировали на подиуме в рамках этапов Кубка мира и даже одержали две победы.

Завершила карьеру в апреле 2012 года.

Сводная статистика

Сезоны кубка мира

Лучшие гонки в кубке мира

Эстафетные гонки за сборную

Выступления на чемпионатах мира и Олимпиадах

Примечания

Ссылки 

 Блог спортсменки  

 Профиль на сайте IBU  

Биатлонисты Швеции
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года